Clain steht für:
 Clain, Fluss in Frankreich, der in der Region Nouvelle-Aquitaine verläuft

Clain ist der Familienname folgender Personen:
 Fabien Clain (1978–2019), französischer Dschihadist
 Médéric Clain (* 1976), französischer Radsportler
 Pablo Clain (1652–1717), tschechischer Jesuit, Missionar, Pharmazeut, Naturwissenschaftler und Sprachforscher